Kano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tadao Kano
 K. Kano